Баков — русская фамилия.

Известные носители 
 Баков, Антон Алексеевич (род. 1965) — российский предприниматель и политик.
 Баков, Иван Васильевич (1833—1891) — полковник, Георгиевский кавалер.
 Баков, Нарзан Муратович (1926—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Баков, Николай Гаврилович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3211; 26 ноября 1816.